El Campeonato Argentino de Rugby del 2015 será el septuagésimo primero desde su creación en 1945. En el mismo participaran 24 uniones de Rugby de la Argentina divididas en tres grupos o zonas, la Zona Campeonato que reúne a las seis mejores, la Zona Ascenso con doce uniones, y la Zona Estímulo que reúne las uniones restantes. 

Destaca la incorporación de Uruguay XV, el segundo seleccionado uruguayo, que comienza su participación en la zona Ascenso B.

Respecto al año anterior, la Unión de Rugby de Misiones no iba participar ya que se encontraba sancionada, sin embargo formó parte del "Súper 9" mientras que la Unión Santacruceña, como el año pasado, es la única faltante.

La Unión del Valle del Chubut logró el primer ascenso del año al ganar la Zona Estímulo venciendo en la final a la Unión Andina.

En la zona campeonato se pone en juego la Copa Personal.

El campeón de esta edición fue el seleccionado de Buenos Aires, que consiguió su trigésimo quinto (35) título, logro que no alcanzaba desde el 2008. A falta de una fecha derrotó al seleccionado de Tucumán con punto bonus.

Participantes

Modo de disputa y reglamentación

Zona Campeonato 

En la Zona Campeonato participan seis (6) uniones, las cuales se enfrentan, en un mismo grupo, todos contra todos a una rueda. Al finalizar, el líder de la tabla de posiciones final se alza con el título. 

Los participantes se agrupan en una tabla general teniendo en cuenta los resultados de los partidos mediante un sistema de puntuación, la cual se reparte:
4 puntos por victoria.
2 puntos por empate.
0 puntos por derrota.

También se otorga punto bonus, ofensivo y defensivo:
El punto bonus ofensivo se obtiene al marcar una diferencia de tres (3) tries anotados respecto a los marcados por su rival.
El punto bonus defensivo se obtiene al perder por una diferencia de hasta siete (7) puntos.

Zonas ascenso A y B 

La zona ascenso sufrió modificaciones respecto al año pasado. Se sumó Uruguay XV, el segundo seleccionado uruguayo y el ascendido del Súper 9.

Zona ascenso A

La Zona Ascenso A otorga ascenso directo a la zona campeonato. Los seis equipos se enfrentan con sus rivales de grupo todos contra todos. Al finalizar las cinco fechas, el primero juega contra el último de la zona Campeonato para determinar cual de los dos ocupa esa plaza el año siguiente.

Zona ascenso B

La Zona Ascenso B otorga ascenso directo a la zona ascenso A. Los seis equipos se enfrentan con sus rivales de grupo todos contra todos. Al finalizar las cinco fechas, el primero juega contra el último de la zona Ascenso A para determinar cual de los dos ocupa esa plaza el año siguiente. En esta zona es a donde se sumaron el ascendido del Súper 9 y la selección secundaria de Uruguay.

Los participantes se agrupan en una tabla general teniendo en cuenta los resultados de los partidos mediante un sistema de puntuación, la cual se reparte:
4 puntos por victoria.
2 puntos por empate.
0 puntos por derrota.

También se otorga punto bonus, ofensivo y defensivo:
El punto bonus ofensivo se obtiene al marcar cuatro (4) o más tries.
El punto bonus defensivo se obtiene al perder por una diferencia de hasta siete (7) puntos.

Zona campeonato 

''Leyenda:(C):Campeón; (P): Juega la permanencia
Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Quinta fecha

Buenos Aires
Campeón
Trigésimo quinto título

Permanencia

Zona ascenso A 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Quinta fecha

Descenso de zona A a zona B

Zona ascenso B 

Primera fecha

Segunda fecha

Tercera fecha

Cuarta fecha

Quinta fecha

Zona estímulo

Zona A

Zona B

Definición de las posiciones 
Tercer puesto

Quinto puesto

Séptimo puesto

Final por el ascenso

Posiciones finales

Referencias

Enlaces externos 

Calendario del rugby nacional 2015

2015
Argentino